Nick est l'apocope du mot anglais nickname qui signifie surnom, il est notamment parfois employé sur les réseaux informatiques comme synonyme du mot pseudo.
Nick est un diminutif de Nicholas
Nickelodeon, souvent abrégé en Nick, est une chaîne de télévision américaine destiné aux enfants, déclinée dans de nombreux pays.
 Christophe Nick est un journaliste et un réalisateur de documentaires français.

Cinéma 
 Nick, film néerlandais de Fow Pyng Hu sorti en 2012.
 Nick, film espagnol de Jose Pozo sorti en 2016.

Toponyme 
 Nick, une commune hongroise du comitat de Vas.
  Le lac Nick est un lac qui se trouve dans la municipalité de Bolton-Est au Québec.

Homonymie de titre